Solignac est un patronyme, un toponyme ou une partie d'un toponyme.

Patronymes 
Le nom de Solignac ou De Solignac est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Jean-Baptiste Solignac (1773-1850), un général napoléonien.
 Clémentine Solignac (1894-2008), une supercentenaire française.
 Pierre de Solignac (?-1190), évêque du Moyen Âge.
 Vincent Solignac, un acteur et réalisateur français.

Toponymes 

 Solignac, une commune française de Haute-Vienne.
 Abbaye de Solignac, une abbaye dans cette même commune
 Solignac-sur-Loire, une commune française de Haute-Loire.
 Solignac-sous-Roche, une commune française de Haute-Loire.

Voir aussi 
 Soulignac

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme